Суперкубок Европы 1977 года () — 5-й розыгрыш Суперкубка Европы.Прошёл между победителем Кубка европейских чемпионов английским Ливерпулем и победителем Кубка обладателей кубков немецким Гамбургом. Первый матч прошёл в Гамбурге, на стадионе Имтех Арена (ранее Фолькспаркштадион), где завершился результативной ничьёй —1:1. Второй матч проходил на стадионе Энфилд в Ливерпуле, где в родных стенах хозяева выиграли с разгромным счётом— 6:0.

История 
Ливерпуль попал в Суперкубок УЕФА как победитель Кубка европейских Чемпионов 1976-77, где в финале турнира ими была обыграна Боруссия (Менхенгладбах), со счётом — 3:1.Та победа Ливерпуля стала первой в истории. Гамбургу в финале Кубка кубков 1976-77 противостоял брюссельский Андерлехт. Матч завершился со счётом 2:0, в пользу немецких футболистов.

Матчи

Первый матч

Ответный матч

Ссылки 
 Отчёт матчей from RSSSF
 Кубок европейских чемпионов 1976/1977
 Кубок обладателей кубков УЕФА 1976/1977

1977
Футбол в Европе в 1977 году
Матчи ФК «Гамбург»
Матчи ФК «Ливерпуль»
Спорт в Германии в 1977 году
Международные спортивные соревнования в Гамбурге
События 22 ноября
Международные соревнования по футболу в Германии
Ноябрь 1977 года
Международные спортивные соревнования в Ливерпуле
События 6 декабря
Международные соревнования по футболу в Великобритании
Декабрь 1977 года
Спорт в Великобритании в 1977 году